Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Barcelona Open Banco Sabadell 2014 nastoupilo čtyřicet osm hráčů. Trojnásobným obhájcem titulu byla světová jednička, Španěl Rafael Nadal, který však vypadl překvapivě již ve čtvrtfinále po třísetové bitvě s krajanem a loňským finalistou Nicolásem Almagrem.

Titul z turnaje si odnesl Japonec Kei Nišikori, jenž tak zažil úspěšný návrat na kurty po vynucené měsíční pauze, během které nemohl hrát, z důvodu zranění třísel. Výhra ve finále proti nenasazenému Kolumbijci Santiagu Giraldovi pro Nišikoriho znamenala zisk první trofeje z antukového turnaje a posun v žebříčku ATP na 12. místo.

Nasazení hráčů 
Všech šestnáct nasazených mělo volný los do druhého kola.
  Rafael Nadal (čtvrtfinále)
  David Ferrer (2. kolo)
  Fabio Fognini (2. kolo, odstoupil)
  '''Kei Nišikori (vítěz)
  Tommy Robredo (3. kolo)
  Nicolás Almagro (semifinále)
  Jerzy Janowicz (2. kolo)
  Alexandr Dolgopolov (2. kolo)
  Ernests Gulbis (semifinále)
  Philipp Kohlschreiber (čtvrtfinále, odstoupil)
  Fernando Verdasco (3. kolo)
  Marin Čilić (čtvrtfinále)
  Feliciano López (2. kolo)
  Marcel Granollers (2. kolo)
  Dmitrij Tursunov (2. kolo)
  Benoît Paire ''(2. kolo, odstoupil)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Barcelona Open
ATP World Tour 2014